Orellana es un nombre que puede referirse a:

Geografía 
 Provincia de Orellana, una provincia de Ecuador;
 Cantón Francisco de Orellana, un cantón de la provincia de Orellana;
 Puerto Francisco de Orellana, ciudad en Ecuador;
 Orellana, capital del  distrito de Alfredo Vargas Guerra en el Perú;
 Francisco de Orellana, distrito de Las Amazonas, Loreto;
 Orellana, localidad en la región Amazonas del Perú;

Además, es el nombre de dos municipios de la provincia de Badajoz, colindantes y ribereñas del río Guadiana:
 Orellana la Vieja, municipio español de la provincia de Badajoz;
 Orellana de la Sierra, municipio español de la provincia de Badajoz;

Botánica 
 El nombre de un sinónimo del género botánico Bixa.